Кошево́й — славянская фамилия, имеет женскую форму . Слово имеет тюркские корни и происходит от слова кош. В тюркских языках, в первую очередь некогда кочевых народов, например казахском, означает аул (группу людей) в процессе миграции или переезда (ср. азерб. Köç, каз. Kөш, например Нурлы кош). От этого же корня происходит слово кочевник.
 Кошево́й или Кошевой атаман — главный начальник запорожского войска (коша).

Известные носители 
 Кошевой, Андрей Васильевич (в монашестве Апполинарий; 1874—1933) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Северо-Американский и Канадский.
 Кошевой, Владимир Олегович (род. 1976) — российский актёр и журналист.
 
 Кошевой, Илья Евгеньевич (род. 1991) — белорусский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кошевой, Олег Васильевич (1926—1943) — организатор подпольной организации «Молодая гвардия», Герой Советского Союза.
 Кошевой, Пётр Кириллович (1904—1976) — советский военачальник, маршал Советского Союза.
 Кошевой, Фёдор Алексеевич (1921—2005) — Герой Советского Союза.

Псевдоним 
 Лен Андреевич Кошевой — псевдоним советского писателя-фантаста А. Колпакова.



Топоним 
 Кошевой — остановочная платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Кошевая